Sekera nebo sekyra může být:

Sekera 
 sekera – pracovní nástroj
 válečná sekera – ruční chladná zbraň
 
příjmení osob
Viz Sekera (příjmení)

jiný význam
 pít na sekeru, vlak má sekeru – hovorově dluh nebo zpoždění

Sekyra 
 sekyra – jiný název pro sekeru
 Sekyra (román) – román Ludvíka Vaculíka
 Sekyra Group – česká developerská společnost

příjmení osob
viz článek Sekera (příjmení)

Související články 
 Pankrácká sekyrárna – označení pro popravčí cely Pankrácké věznice

Sekyra